Viana kan som auktorsförkortning betyda:

 Manuel José Viana
 Pedro Lage Viana

Robotskapade auktorsförkortningar